Model může mít více významů:

 koncepční model – entita představující jinou entitu na základě podobnosti

 logika a matematika
 model (logika) – základní pojem matematické teorie modelů, seskupení objektů, na němž jsou definovány nějaké vztahy a funkce jako realizace formální teorie
 matematický model – model vybrané části reálného světa (objektu, procesu) vytvořený metodou exaktní vědy, tvořený tak skupinou vhodně zvolených veličin a matematickými vztahy mezi nimi, reprezentujícími rozpoznané přírodní zákonitosti
 statistický model – matematický model zahrnující stochastické (náhodné) veličiny

 fyzika
 Standardní model – fyzikální teorie popisující základní interakce a elementární částice, které tvoří veškerou hmotu

 technika
 architektonický model – počítačový či fyzický model navržené stavby
 slévárenský model – pozitiv odlitku určený k výrobě slévárenské formy

 informatika
 datový model – popis struktury a vztahů dat (např. vnitropodnikové dopravy továrny)
 vodopádový model – přístup k vývoji softwaru
 entity-relationship model – model používaný v softwarovém inženýrství pro abstraktní a konceptuální znázornění dat

 výtvarné umění
 Živá či neživá předloha, která slouží umělci jako vzor k jeho dílu nebo k jeho přípravě
 Předběžné zhotovení výtvarného díla v provizorním materiálu a zpravidla v menším měřítku (modello, maketa), které slouží k názorné představě o jeho definitivním provedení
 V sochařství také předloha k vytesání či vyřezání výtvarného díla (sochy – skulptury) nebo k jeho odlití (sochy – plastiky). Provedená je v měřítku finálního díla. Povětšinou se zhotovuje modelováním (z hlíny, vosku)
 Architektonický model stavby, souboru staveb i celého sídelního celku (obce, města), zhotoven bývá za účelem prezentace nového architektonického či urbanistického návrhu nebo jako zachycení rekonstrukce někdejšího stavu.
 Modelletto

 společenské vědy
 znalostní model – kognitivní model, soubor poznaných znalostí o předmětu
 mentální model – vnitřní představa člověka reprezentující okolní svět a vztahy v něm
 evropský sociální model – koncept spojující evropské společnosti v jejich životním stylu, společenských hodnotách a sociální politice

 profese
 model (též manekýn) – povolání, viz modeling

 osobnosti
 Walter Model – německý polní maršál

 sídla
 Model (vesnice) – vesnice v Polsku

Externí odkazy